Polemón puede referirse a:

 Polemón, conocido como El Escolarca, cuarto director de la Academia Platónica;
 Polemón de Atenas, geógrafo y filósofo estoico del siglo II a. C;
 Polemón de Laodicea, sofista griego del siglo II;
 Polemón I, rey del Ponto y del Bósforo del siglo I a. C.;
 Polemón II, rey del Ponto y del Bósforo del siglo I.
 Polemon, género de serpientes.
 Polemón, portal de noticias.